Демокрит (Δημόκριτος, Dēmokritos, Demokritos, Democritus) може да се отнася за:

 Демокрит от Абдера, древногръцки философ през 460-380 пр.н.е.
 Демокрит (платоник), философ платоник от 3 век
 Демокрит (поет), поет на епиграми от 1 век
 Демокрит юниор, псевдоним на Робърт Бъртън, английски писател (1557-1640)

Други:

 (6129) Демокрит, астероид
 Демокрит (лунен кратер)